Seznam divizij z zaporedno številko 78.

Seznam 
 Pehotne
 78. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 78. pehotna divizija (ZDA)
 78. ljudskojurišna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi